Норотиљос има више значења:

 Норотиљос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Норотиљос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику